Les Zigotos, jeu télévisé québécois

Personnage de fiction 
 Zigoto, héros d'une série de courts-métrages comiques français réalisés en 1911 et 1912 par Jean Durand, incarné par l'acteur Lucien Bataille.
 Zigoto, surnom donné en France à Larry Semon, héros d'une série de courts-métrages comiques américains réalisés à l'époque du muet.